Nouldayna (Gobo)
 Nouldayna (Mayo-Danay)

Homonymie de localités